Das Korea Masters 2022 im Badminton fand vom 12. bis zum 17. April 2022 im Gwangju Women’s University Stadium in Gwangju statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
 Kunlavut Vitidsarn (zurückgezogen)
 Kantaphon Wangcharoen (zurückgezogen)
 Lu Guangzu (Viertelfinale)
 Heo Kwang-hee (2. Runde)
 Sitthikom Thammasin (Halbfinale)
 Zhao Junpeng (1. Runde)
 Kashyap Parupalli (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (Finale)
 An Se-young (Halbfinale)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 He Bingjiao (Champion)
 Pornpawee Chochuwong (1. Runde)
 Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
 Michelle Li (1. Runde)
 Yeo Jia Min (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)
 Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
 Pramudya Kusumawardana / Yeremia Rambitan (1. Runde)
 Bagas Maulana / Muhammad Shohibul Fikri (Viertelfinale)
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (1. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (1. Runde)
 M. R. Arjun / Dhruv Kapila (zurückgezogen)
 Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Champions)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Liu Xuanxuan / Xia Yuting (2. Runde)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (zurückgezogen)
 Laksika Kanlaha / Phataimas Muenwong (2. Runde) 
 Vivian Hoo Kah Mun / Lim Chiew Sien (zurückgezogen)
 Catherine Choi / Josephine Wu (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Wang Yilu / Huang Dongping (Champions)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (zurückgezogen)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
 Ko Sung-hyun / Eom Hye-won (1. Runde)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (2. Runde)
 Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (1. Runde)
 Chan Peng Soon / Toh Ee Wei (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in Gwangju